«Когда играет клавесин» — советский короткометражный фильм 1966 года режиссёра Эдуарда Абалова.

Сюжет 
Студенты юрфака МГУ после лекции отправляются на дежурство дружинниками в центр Москвы. В отделе грампластинок ГУМа они, неудачно пытаясь задержать спекулянтов музыкальными записями, «для галочки» задерживают случайную девушку, которая хотела купить с рук пластинку. Студент-дружинник Костя должен доставить девушку в штаб дружинников, и за полчаса дороги — вынужденной совместной с ней прогулки по Москве… влюбляется в очаровательную «спекулянтку».

В ролях 
В главных ролях:
 Марина Гуткович — Тамара
 Евгений Стеблов — Костя

В эпизодах:
 Виктор Семёнов — Сенька, студент-дружинник
 Мария Велихова — Галка, студентка-дружинница
 Геннадий Ялович — Олег, студент-дружинник
 Евгений Весник — профессор правоведения
 Леонид Каневский — спекулянт, продавец музыкальных записей
 Вячеслав Жариков — продавец книг
 Микаэла Дроздовская — продавщица галстуков
 Анатолий Кубацкий — пассажир речного трамвайчика
 Зоя Василькова — буфетчица
 Иван Турченков — грузчик

О фильме 
Фильм снят на улицах Москвы. Начинается и заканчивается фильм кадрами с Памятником Ломоносову у Аудиторного корпуса МГУ, задерживают девушку в московском ГУМе, какао герои пьют в кафе «Лира» на Малой Бронной, затем катаются по Москве-реке на речном трамвае М-242 проекта «Москвич», сходят с него у Большого Москворецкого моста, расстаются на Смоленской набережной.

Главной музыкальной темой фильма является песня в исполнении Майи Кристалинской «О любви и о тебе» («Доброта большого дня…»), муз. Джон Тер-Татевосян, сл. Борис Брянский.

Читаемое героями стихотворение: «Когда вы стоите на моём пути…» А. А. Блока.

Пластинка, которую хочет купить с рук героиня фильма — с произведениями Клаудио Монтеверди. В сцене, происходящей в отделе граммпластинок ГУМа, можно слышать играющую песню «Mamma» популярного в 1960-х годах итальянского певца Робертино Лорети, эта песня содержится на выпущенной в 1962 году в СССР фирмой «Мелодия» пластинке певца «Поет Робертино Лоретти».

Зайдя в кинотеатр, герои пытаются достать билет на фильм «Скованные одной цепью» — под этим названием в прокате СССР шёл американский фильм «Не склонившие головы».

Роль Тамары — единственная главная роль актрисы Марины Гуткович — она снялась лишь в эпизодах ряда фильмов, вышла замуж за итальянца биолога Франко Джардино и уехала из СССР.
Вы знаете, я ведь увидела первый раз фильм «Когда играет клавесин» лишь много лет спустя после съёмок! Я сама себе поразилась. Я всегда ужасно боялась фальши, наигранности, ненатуральности. Ненавижу это. Я всегда дико напрягаюсь, когда в фильме чувствуется наигранность, фальшь, а в этой работе получилось всё очень естественно.

Отзывы 
Фильм, на мой взгляд, — маленький шедевр. Маленький лишь по причине своей краткости. Всего сорок пять минут экранного времени. Искрометный юмор, любимые актёры, замечательно исполняющие свои роли, музыка, атмосфера того времени, красавица Москва и совершенно невероятная красавица Марина Гуткович в роли «спекулянтки» Тамары.

Примечания

Ссылки 
 Когда играет клавесин // Первый канал

Фильмы СССР 1966 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Короткометражные фильмы студии «Мосфильм»
Московский государственный университет
Фильмы о Москве